Frederiksdal er navn for flere steder:

 Frederiksdal (Kragelund Sogn) – en landsby og et ejerlav i Kragelund Sogn, Silkeborg Kommune
 Frederiksdal (Sandby Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Sandby Sogn, Lolland Kommune
 Frederiksdal (Virum) – en bebyggelse og et ejerlav i Sorgenfri Sogn, Lyngby-Taarbæk Kommune
 Frederiksdal Mølle
 Frederiksdal Skov
 Frederiksdal (Sydslesvig)) - en bebyggelse og jagtslot i Stenbjergkirke, Sydslesvig
 Frederiksdal er den gamle danske betegnelse for bygden Narsarmijit i Kujalleq Kommune Grønland

Se også 
 Frederiksdals Frilandsmuseum eller Fredriksdal museer och trädgårdar - frilandsmuseum i Helsingborg, Sverige